Saros 163 is een reeks zonsverduisteringen in de periode 25 maart 2286 t/m 13 mei 3566. Deze serie duurt 1280 jaar en 49 dagen, bevat 72 verduisteringen en valt samen met de Inexserienrs 25 t/m 96.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus